Energetický a Průmyslový Holding, empresa del sector de l'electricitat amb seu a Praga, a la República Txeca
 Enhanced Processing Hardware, unitat central de processament del satèl·lit artificial OPTOS
 Receptor Eph (de l'acrònim en anglès Erythropoietin-Producing human Hepatocellular), receptor cel·lular del tipus tirosina-cinasa
 Etilfenidat (del seu nom en anglès EthylPHenidate), psicoestimulant anàleg del metilfenidat
 EPH també és l'abreviatura de l'efedrina, fàrmac estimulant del sistema nerviós central
 Eph també és l'abreviatura de l'efesita, mineral de la classe dels silicats
 Eph. també és l'abreviatura (del nom en llatí Ephesios) de la Carta als Efesis, epístola que forma part del Nou Testament
 eph. també és l'abreviatura (del nom en llatí ephemeris) d'efemèrides, taula de dades de posicions dels astres